Иоганна София Гогенлоэ-Лангенбургская (; 16 декабря 1673, Лангенбург — 18 августа 1743, Штадтхаген) — графиня Гогенлоэ-Лангенбургская, в замужестве графиня Шаумбург-Липпская.

Биография 
Иоганна София — шестая дочь в семье графа Генриха Фридриха Гогенлоэ-Лангенбургского и его второй супруги Юлианы Доротеи Кастель-Ремлингенской. Природа одарила девушку красотой, умом и прилежанием в учёбе.

4 января 1691 года в Лангенбурге Иоганна София вышла замуж за графа Фридрих Кристиана Шаумбург-Липпского (1655—1728). Поначалу молодые часто путешествовали вместе, но со временем Иоганне Софии приходилось всё чаще оставаться одной. Когда в семье возникли конфликты, Иоганна София с двумя сыновьями переехала в Ганновер. Брак был расторгнут в 1723 году, спустя два года Фридрих Кристиан женился на своей любовнице Марии Анне фон Галль. В Ганновере Иоганна София сдружилась с курпринцессой Каролиной Бранденбург-Ансбахской, будущей королевой Великобритании, и сопровождала её в Лондон, где служила у Каролины придворной дамой.

Потомки 
В браке с Фридрихом Кристианом у Иоганны Софии родились:
 Фридрих Август (1693—1694)
 Вильгельм Людвиг (1695)
 София Шарлотта (1697)
 Филипп (1697—1698)
 Альбрехт Вольфганг (1699—1748), граф Шаумбург-Липпе
 Фридрих Людвиг Карл (1702—1776)

Предки

Примечания

Литература 
 Anna-Franziska von Schweinitz: Johanna Sophia Gräfin zu Schaumburg-Lippe, Gräfin zu Hohenlohe-Langenburg (1673—1743). Ein Leben an den Höfen von Langenburg, Bückeburg, Hannover und St. James, in: Lebensbilder aus Baden-Württemberg, Stuttgart 2001, S. 100—128
 Liselotte von der Pfalz: Liselotte von der Pfalz: Briefe an Johanna Sophie von Schaumburg-Lippe. Kommentiert und mit einem Nachwort hrsg. von Jürgen Voss, in: Röhrig Universitätsverlag, Kleines Archiv des 18. Jahrhunderts, St. Ingbert 2003, S. 136f.

Принцессы Гогенлоэ-Лангенбургские